Charles Colville (1770-1843), generale scozzese
Charles Colville, I visconte Colville di Culross (1818-1903), nobile e politico scozzese, figlio del precedente
Charles Colville (n. 1955), commentatore sportivo